Braglia es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

Personas
 Alberto Braglia (1883-1954), gimnasta artístico italiano ganador de tres medallas olímpicas.
 Giorgio Braglia (1947), exfutbolista italiano.

Otros
 Estadio Alberto Braglia, estadio de fútbol de la ciudad italiana de Módena, en Emilia-Romaña.